Вальтер Рёрль (, , Регенсбург) — немецкий автогонщик, выступавший прежде всего в раллийных и кольцевых гонках. Первый в истории двукратный чемпион мира по ралли (1980 и 1982 годов), также становился чемпионом Европы по ралли (в 1974 году) и чемпионом Африки по ралли (в 1982 году).

Биография 

В 1968 году Рёрль принял участие в своём первом ралли. В этом же году оставил пост административного служащего по делам недвижимости Регенсбуржского епископата Римско-католической церкви.

Рёрль был одним из лучших пилотов, выступавших в чемпионате мира по ралли в 1970-е и в 1980-е годы. Легендарное ралли Монте Карло он выиграл четырежды за рулём четырёх разных автомобилей. Его штурманом на протяжении многих лет был Кристиан Гайстдорфер (Christian Geistdörfer). Свой первый титул чемпиона мира по ралли Рёрль завоевал в 1980-м году за рулем автомобиля Fiat 131 Abarth. В 1982 году он завоевал второй титул, выступая за рулём заднеприводного автомобиля Opel Ascona 400 в противостоянии с полноприводной оппозицией, возглавляемой Мишель Мутон на Audi Quattro. В том же 1982 году Рёрль завоевал титул чемпиона Африки по ралли.

В 1983 году Рёрль перешёл в заводскую команду Lancia, где выступал за рулём заднеприводной Lancia Rally 037, и помог команде завоевать победу в зачёте марок, последнюю добытую с помощью моноприводного автомобиля.

В 1984 году он стал пилотом заводской команды Audi, в которой выступал до ухода из большого ралли, состоявшегося в 1987-м, через год после закрытия группы Б.

Несмотря на то, что Рёрль по собственной инициативе стартовал только на отдельных этапах, что было не характерно для лидирующих пилотов, он смог завоевать за свою карьеру 14 побед на этапах чемпионата мира.
 
Рёрль также был успешным кольцевым гонщиком; Ники Лауда назвал его «гений на колёсах». В 1981-м он в дуэте с Юргеном Бартом выиграл в своем классе GTP +3.0 гонку 24 часа Ле-Мана и смог занять 7 место в абсолютном зачете. В 1992 году на гонке «24 часа Нюрбургринга» ночью в тумане и сильном дожде он сохранял высокую скорость прохождения трассы, ориентируясь в поворотах по временному графику прохождения. Гонка тем не менее была прервана на несколько часов.

В Италии ему было присвоено звание «Раллийный пилот столетия», во Франции в ноябре 2000 — «Раллийный пилот тысячелетия».

В последние годы Рёрль занимает должность главного водителя-испытателя дорожных машин в компании Porsche.

Победы на этапах чемпионата мира по ралли 
Рёрль побеждал на 8 разных ралли.

Результаты

Чемпионат мира 
В 1973-74 годах Рёрль принял участие в пяти заездах и набрал очки в одном из них (5 место на Ралли Великобритании 1974).

24 часа Ле-Мана

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Статья о Вальтере Рёрле в журнале За рулём, №8, 1985
 Переводы цитат и интервью Вальтера Рёрля

Награды и Достижения 

Персоналии по алфавиту
Раллисты Германии
Пилоты WRC из Германии
Пилоты чемпионата Европы по ралли